Горные зарянки () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Виды 
 Яванская горная зарянка Cinclidium diana (Lesson, 1834)
 Синеголобая горная зарянка Cinclidium frontale Blyth, 1842
 Белохвостая горная зарянка Cinclidium leucurum(Hodgson, 1845)

Мухоловковые
Роды птиц